Van Nes (schip uit 1931)
Hr.Ms. Van Nes (1967)
Hr.Ms. Van Nes (1994)

Personen 
Aert Jansse van Nes (1626 - 1693), een Nederlands marineofficier
Anouk van Nes (1971), een Nederlands actrice
Eeke van Nes (1969), een Nederlands roeister
Hadriaan van Nes (1942), een Nederlands roeier
Jard van Nes (1948), een Nederlands mezzosopraan
Jan Jansse van Nes (1631 - 1680), een Nederlandse admiraal